Местец-Кралове (, ) — город района Нимбурк в Среднечешском крае Чехии, расположен в исторической области Богемия в 16 км к северо — востоку от г. Подебрады.

Население — 2 899 человек (2017).

История 
Местец-Кралове был основан во второй половине XII века, как королевский город.
Согласно легенде, в 1233 году в Местец родился король Чехии Пржемысл Отакар II. Позже Пржемысл Отакар II даровал городу изображение чешского льва на герб и многие привилегии королевского города. Первое письменное упоминание датируется 1300 г.

Достопримечательности 
 Костёл Святой Маргариты на площади Республики
 Статуя Святого Флориана в парке возле костёла
 Статуя Святого Яна Непомука в парке возле костёла
 Статуя святого Вацлава
 памятник Ф. Палацкому

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Местец-Кралове

 
Города Среднечешского края